Андреотти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Андреотти, Джулио (1919—2013) — итальянский политик, христианский демократ, неоднократно Председатель Совета министров Италии.
 Андреотти, Паоло Вьери (1921—1995) — католический епископ, ординарий епархии Фейсалабада, член монашеского ордена доминиканцев.